Powers Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Powers Hotel (North Dakota), ID-Nr. 83001931
 Powers Hotel (Oregon), ID-Nr. 86001216